Tribuna FM é uma emissora de rádio brasileira sediada em Olinda, porém concessionada em Recife, respectivamente cidade e capital do estado de Pernambuco. Opera no dial FM, na frequência 107.9 MHz. A emissora pertence à Rede Tribuna, braço midiático do Grupo João Santos, que também controla a sua co-irmã TV Tribuna.

História 
A Tribuna FM foi fundada em 6 de dezembro de 1993, com programação musical de estilo adult contemporary, similar ao que já era feito pela Tribuna FM de Vitória, também pertencente à Rede Tribuna. Foi a pioneira do gênero no Recife, tendo concorrido ao longo dos anos com emissoras como a Antena 1 e a NovaBrasil FM pela preferência dos ouvintes.

Rede Tribuna
Tribuna FM (Recife)
Estações de rádio fundadas em 1993